Владимир Бровиков:
 Бровиков, Владимир Игнатьевич (1931—1992) — советский и белорусский государственный и партийный деятель.
 Бровиков, Владимир Николаевич (1925—2009) — директор Таганрогского научно-исследовательского института связи.